Зыковская волость — название ряда административно-территориальных единиц в Российской империи и СССР:

 Зыковская волость (Нолинский уезд) — в составе Вятской губернии, Нолинский уезд
 Зыковская волость (Яранский уезд) — в составе Вятской губернии, Яранский уезд
 Зыковская волость (Саранский уезд) — в составе Пензенской губернии, Саранский уезд